Мондриан:
 Мондриан, Пит (; 1872—1944) — нидерландский художник.
 Мондриан — платье, созданное модельером Ивом Сен-Лораном.

См. также